Ausztria
 Linz, város,  Felső-Ausztria székhelye
 Németország
 Linz am Rhein, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
egyéb
 SS Linz, az Osztrák–Magyar Monarchia egyik óceánjáró hajója volt